

Patronyme 

 Dejan Vojnović (né en 1975), athlète croate, spécialiste du 100 m ;
 Goran Vojnović (né en 1980), écrivain, poète, scénariste et réalisateur slovène ;
 Ivo Vojnović (Ivo de Voïnovitch) (1857-1929), écrivain yougoslave originaire de Croatie.